Raddatz bezeichnet:
 Raddatz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe polnisch: Radacz

Raddatz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Raddatz (1928–2006), evangelischer Kirchenhistoriker
 Bettina Raddatz (1951–2019), Schriftstellerin
 Carl Raddatz (1912–2004), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Corinna Raddatz (* 1944), deutsche Ethnologin und Schriftstellerin
 Erich Raddatz (1886–1964), Berliner Kommunalpolitiker und preußischer Landtagsabgeordneter
 Frank M. Raddatz (* 1956), deutscher Publizist, Theaterdramaturg und -regisseur
 Fritz J. Raddatz (1931–2015), deutscher Feuilletonist, Essayist, Biograf und Schriftsteller
 Georg Raddatz (1885–1945), deutscher Klassischer Philologe
 Hans-Peter Raddatz (* 1941), deutscher Orientalist und Publizist
 Herbert Raddatz (1914–2001), deutscher Fußballspieler
 Hermann Alfred Raddatz (1906–1962), deutscher Bildhauer und Kunstmaler
 Hilke Raddatz (* 1941) deutsche Cartoonistin, Comiczeichnerin und Illustratorin
 Ingrid Raddatz (* 1943), deutsche Lehrerin und Politikerin (FDP), MdL Rheinland-Pfalz
 Jörg Raddatz (1971–2016), deutscher Autor

 Margarete Raddatz-Hufenberg (1898–1994), deutsche Unternehmerin
 Ralf Raddatz (* 1958), deutscher Brigadegeneral
 Thomas Raddatz (* 1948), deutscher Chirurg

Siehe auch:
 Radatz
 Radetzky